Quadroppia är ett släkte av kvalster. Quadroppia ingår i familjen Quadroppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Quadroppia